SED steht als Abkürzung für:

 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Staatspartei der DDR
 Sozialistische Einheitspartei Westberlins, von 1962 bis 1969 SED Westberlin, dann SEW
 Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Zürich
 Spectral Energy Distribution, siehe Sternentstehung #Die Klassifizierung von Protosternen
 Spondyloepiphysäre Dysplasie, seltene Fehlbildung des Skeletts
 Standard-Erythem-Dosis, ein Maß für die Toleranz der menschlichen Haut gegenüber der Sonnenstrahlung, siehe Minimale Erythemdosis
 sed (Unix), Stream EDitor, Programm des Betriebssystems Unix
 Self-Encrypting Device, englisch für selbstverschlüsselndes Laufwerk, siehe Laufwerk (Computer)
 Surface-Conduction-Electron-Emitter-Display, Bildschirmtechnologie

SE-D steht als Abkürzung für:
 , schwedische Provinz, nach ISO-3166-2

Sed steht für:
 Sed (ägyptische Mythologie), altägyptischer Canidengott

Sed ist ein Namensteil folgender Personen:
 Gabrielle Sed-Rajna (* 1927), französische Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 SedCard, Bewerbungsunterlage
 Sedfest im Alten Ägypten

Abkürzung